Stachowiak ist der Familienname folgender Personen:

 André Stachowiak (* 1970), deutscher Fußballschiedsrichter
 Herbert Stachowiak (1921–2004), deutscher Philosoph
 Rafael Stachowiak (* 1981), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Stachowicz